Fritz Schellhorn ist der Name folgender Personen:

* Fritz Schellhorn (Diplomat) (Fritz Gebhard Schellhorn; 1888–1982), deutscher Diplomat
 Fritz Schellhorn (Parteifunktionär) (1919–2007), deutscher Parteifunktionär (SED)